Norra Tjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra tjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Norra tjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn